Кудин (значения):

 Кудин — напиток, получаемый завариванием высушенных листьев падуба широколистного.

Фамилия 
 Кудин, Алексей Александрович (род. 1984) — белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе, кикбоксинге и смешанных боевых единоборствах.
 Кудин, Иван Назарович (1923—1983) — советский солдат, старшина, Герой Советского Союза.
 Кудин, Леонид Максимович (1900—1939) — художник по тканям, график.

Топоним 
 Кудин — летописный город в Болоховской земле; ныне, вероятно, село Кудинка Хмельницкой области.

См. также